Stoller hace referencia a varios artículos:

Personas
Bryan Michael Stoller, director de cine canadiense;
Leiber y Stoller, pareja profesional de compositores y productores musicales norteamericanos;
Robert Stoller, estudioso estadounidense del género;